Карлскруна () е община разположена във лен Блекинге, южна Швеция. Общината обхваща територия от  km2 и има население от  души (към ). Община Карлскруна граничи на запад с община Ронебю от същия лен, а на север с общините Емабуда и Туршос от лен Калмар. Административен център на общината е град Карлскруна.

Население 
Населението на община Карлскруна през последните няколко десетилетия е с тенденция към нарастване. Гъстотата на населението е  д/km2.

Селищни центрове в общината 
Селищните центрове () в община Карлскруна са 18 и към  година имат съответно население:

Административният център на община Карлскруна е удебелен.

Източници 

Общини в Швеция
Общини в лен Блекинге